Eva-Prinzip bezeichnet:
 Eingabe-Verarbeitung-Ausgabe in der Informatik; siehe EVA-Prinzip
 Einen Buchtitel von Eva Herman zur Familiengestaltung; siehe Das Eva-Prinzip